Xocalı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Xocalı (distriktshuvudort), Chodzjaly, 
 Xocalı (ort), Saljan, 
 Chodzjaly, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar